Антон Ауссерер (5 июля 1843 года — 20 июля 1889 года) — австрийский натуралист, специализировавшийся на пауках (арахнолог). В его честь были названы несколько биологических таксонов:  (Dictynidae),  (Gnaphosidae),  (Araneidae).

Избранные труды 
 1867. «Die Arachniden Tirols nach ihrer horizontalen und verticalen Verbreitung, 1.» Verhandlungen der kaiserlich-königlichen zoologisch-botanischen Gesellschaft. Wien, 17:137-170.
 1871. «Beiträge zur Kenntniss der Arachniden-Familie der Territelariae Thorell (Mygalidae Autor)». Verhandlungen der kaiserlich-königlichen zoologisch-botanischen Gesellschaft. Wien, 21:184-187.
 1875. «Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Arachniden-Familie der Territelariae Thorell (Mygalidae Autor)». Verhandlungen der kaiserlich-königlichen zoologisch-botanischen Gesellschaft. Wien, 25:125-206.

Примечания

Ссылки 
 Pierre Bonnet (1945). Bibliographia araneorum. Les frères Doularoude (Toulouse).
 Maurer, Ferdinand: Nachruf an Dr. Anton Ausserer. Programm des kk. acad. Gymnasiums in Grätz. Graz 1890
 Schmidt, Günter: Die Vogelspinnen. Westarp Wissenschaften-Verlagsgesellschaften mbH, Hohenwarsleben 2003, ISBN 3-89432-899-1, S. 327f.
 Tarmann, Gerhard & Thaler-Knoflach, Barbara: Ein Streifzug durch die Geschichte der Entomologie in Tirol. Mitt. Dtsch. Ges. allg. angew. Ent. 16, Giessen 2008, S. 39-61
 Thaler, Konrad: Beiträge zur Spinnenfauna von Nordtirol 1: Revidierende Diskussion der «Arachniden Tirols» (Anton Ausserer 1867) und Schrifttum. Veröff. Mus. Ferdinandeum (Innsbruck) 71, 1991, S. 155—189
 Thaler, Konrad & Gruber, Jürgen: Zur Geschichte der Arachnologie in Österreich 1758—1955. Denisia (Linz) 8, 2003, S. 139—163
 Noflatscher, Maria Theresia & Thaler, Konrad: Neue und bemerkenswerte Spinnenfunde in Südtirol. Sonderdruck aus Veröffentlichungen des Museum Ferdinandeum (Innsbruck), 1989, S. 169—190

Биологи Австрии
Арахнологи